Wojciech Górski (ok. 1420/30–1494/5) – kasztelan lędzki
 Wojciech Górski (zm. 1507) – scholastyk włocławski, kanclerz poznański, kanonik gnieźnieński, poznański i włocławski
 Wojciech Górski (ur. 1739, zm. 1818) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny kielecki w latach 1809–1818
 Wojciech Górski (ur. 1849, zm. 1935) – polski pedagog, założyciel szkół
 Wojciech Górski (ur. 1946, zm. 2001) – polski ornitolog, profesor Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku
 Wojciech Górski (ur. 1972) – polski piłkarz